Эд Чиновет Трофи () — приз Канадской хоккейной лиги (CHL), ежегодно вручаемый лучшему бомбардиру Мемориального кубка, введённый в 1996 году. 

В случае если два (и больше) хоккеиста набирают одинаковое количество очков, приз вручается игроку с наименьшим количеством проведённых игр. Если они провели одинаковое количество матчей, приз вручается игроку забившему больше шайб.

На данный момент (начало сезона 2013/14) ни один игрок не завоёвывал трофей дважды. 9 раз трофей получали игроки команд Главной юниорской хоккейная лиги Квебека, 5 — Хоккейной лиги Онтарио и 4 — Западной хоккейной лиги. Игроки «Галифакс Мусхэдс» (QMJHL), «Ванкувер Джайэнтз» (WHL), «Халл/Гатино Олимпикс» (QMJHL) и «Китченер Рейнджерс» (OHL) выигрывали трофей дважды. На данный момент рекордом результативности является 13 очков Кристиана Дюбе в 1997 году и Натана МакКиннона в 2013, по 16 очков набирали Джефф Лармер в 1982 г. и Ги Руле в 1986 г., но тогда трофей ещё не вручался.

Трофей назван в честь Эда Чиновета, который был президентом WHL с 1972 по 1996 гг. Он помог создать CHL и был её президентом с 1975 до 1996 гг. Чиновет помог создать программу стипендии канадского юниорского хоккея и организовал Мемориальный кубок в формат турнира. Он был введён в Зал хоккейной славы вскоре после его смерти.

Победители

См. также
Канадская хоккейная лига
Мемориальный кубок
Кубок Эда Чиновета — вручается победителю плей-офф WHL

Ссылки

Канадская хоккейная лига
Хоккейные призы и награды
Спортивные призы и награды Канады